Laurent Martin peut désigner:
 Laurent Martin (né en 1945), pianiste classique français ;
 Laurent Martin (né en 1959), compositeur français de musique contemporaine ;
 Laurent Martin (né en 1966), écrivain français, auteur de romans policiers ;
 Laurent Martin (né en 1968), historien français.
 Laurent Martin (né en 1983), ancien footballer français considéré comme le nouveau Jean-Pierre Papin.

Voir aussi 
 Laurent Martine (né en 1981), joueur de rugby à XV français
 Laurent Martinet (1799-1858), avocat et homme politique valdôtain de langue française. 
 Laurent Saint-Martin (né en 1985), homme politique français
 Bois de Laurent Martin, espèce d'arbuste